

Personnalités 
 Charles Cahill (1904-1954), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Dajana Cahill (1989-), actrice australienne ;
 Darren Cahill (1965-), joueur et entraineur de tennis australien ;
 Eddie Cahill (1978-), acteur américain ;
 Erin Cahill (1980-), actrice américaine ;
 Gary Cahill (1985-), footballeur anglais ;
 Joseph Cahill (1920-2004), républicain irlandais ;
 Keenan Cahill (1995-2022), youtubeur américain ;
 Mabel Cahill (1863-1905), joueuse de tennis irlandaise de la fin du  ;
 Martin Cahill (1949-1994), criminel irlandais qui sévit à Dublin au début des années 1990 ;
 Mike Cahill (1952-), joueur de tennis américain ;
 Mike Cahill (1979-), scénariste et réalisateur américain ;
 Stan Cahill (1964-), acteur américain ; 
 Thaddeus Cahill (1867-1934), inventeur américain du  ;
 Thomas Cahill (1864-1951), athlète, entraîneur, entrepreneur américano-irlandais ;
 Tim Cahill (1979-), footballeur australien ;
 Trevor Cahill (1988-), joueur de baseball américain.

Personnage de fiction 
 Alexandra Cahill, Substitut du Procureur, incarnée par Sheree J. Wilson dans la série Walker, Texas Ranger

Patronyme irlandais